Teleki Domokos (?–1824) főispán
 Teleki Domokos (1773–1798) utazó, útirajzíró, mineralógus, királyi táblai ülnök
 Teleki Domokos (1810–1876) országgyűlési követ, MTA-tag
 Teleki Domokos (1825–1897) országgyűlési képviselő
 Teleki Domokos (1841–1907) országgyűlési képviselő
 Teleki Domokos (1880–1955) művelődéstörténész, vadászati író